kV, el símbol de quilovolt en el Sistema Internacional d'Unitats.
 Köchel Verzeichnis (catàleg de les obres de Mozart)
 Vall dels Reis en anglès (Kings' Valley, avui Valley of the Kings), s'empra per a classificar les tombes i va seguit d'un número.